Czaar Peterhuisje w Zaanstad
 Dom Piotra Wielkiego w Petersburgu